Ciuci (din , în traducere „vârf”) se poate referi la:
 Vârfurile, Arad, până în perioada interbelică Ciuci
 Stâna de Mureș, Alba, până în 1964 Ciuci